Das Open 88 Contrexéville 2013 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Contrexéville. Es war Teil des ITF Women’s Circuit 2013 und fand vom 13. bis 21. Juli 2013 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2013
Tennisturnier in Contrexéville